Nanum, een koning van het Akkadische rijk van 2193 tot 2190 v.Chr.
Nanium (geslacht), een geslacht van sluipwespen (familie Ichneumonidae)